Warbach heißen folgende geographische Objekte:

Ort:
 Warbach (Gemeinde Obdach), Ortschaft von Markt Obdach, Bezirk Murtal, Steiermark

Gewässer:
 Warbach (Alf) oder Linnebach, rechter Zufluss der Alf zwischen Kinderbeuern und Bengel, beide im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Warbach (Donau), rechter Zufluss der Donau in Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Warbach (Granitzenbach), am Unterlauf Winklerbach, rechter Zufluss des Granitzenbachs bei Rötsch, Markt Obdach, Steiermark
 Warbach (Wiedenbach), rechter Zufluss des Wiedenbachs (zur Wiese) in Wieden, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Varbach, alter Name von Kirchfarrnbach, heute Gemeindeteil von Markt Wilhermsdorf im Landkreis Fürth, Bayern
 Wahrbach, linker Zufluss des Glans (zur Nahe) in Sankt Julian, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Warenbach